

Туриш — село, Бейнеуський район, Мангістауська область

Туриш — річка в Пермському краї, права притока Іргіни